Куряж может означать:
 Прежнее название хутора (ныне посёлка) Подворки Харьковской губернии с 1663 по 1920 год.
 Прежнее название села Куряжанка в 17-19 веках.
 Куряж (река)

См. также
 Куряжский монастырь